Beobachter steht für:

 Person, die eine qualitative Beurteilung macht, siehe Beobachtung
 Beobachter in militärischen Funktionen, siehe Spotter #Spotting beim Militär
 Beobachter (Physik), Konzept in der Physik
 Beobachter (Entwurfsmuster), Entwurfsmuster aus dem Bereich der Softwareentwicklung
 Beobachter (Regelungstechnik), Verfahren der Regelungstechnik
 Beobachter (Zeitschrift), schweizerische Konsumenten- und Beratungszeitschrift
 Beobachter TV, crossmediale TV-Serie von SRF

Siehe auch:
 Beobachterstatus (für eine Person oder Organisation)
 Deutscher Beobachter (Begriffsklärung)
 Niedersächsischer Beobachter (Begriffsklärung)